Кубок Росії з футболу 2018–2019 — 27-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул ввосьме здобув Локомотив (Москва).

Календар

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2018

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2018

|}

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 листопада 2018/6 березня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2018/23 лютого 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2018/6 березня 2019

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 грудня 2018/7 березня 2019

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 квітня/15 травня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на сайті rfpl  
 Кубок Росії на soccerway 

2018—2019
Росія
Росія
2018 у Росії
2019 у Росії